

Sigle 
 Authentication Header – protocollo IPsec
 AH – Asian Highway

Codici 
 AH – Codice vettore IATA di Air Algérie

Aviazione 
 Bell AH-1 Cobra
 Bell AH-1 SuperCobra
 Boeing AH-64 Apache

Altro 
 ah – interiezione della lingua italiana
 Ah – il simbolo dell'amperora
 AH – Anno Hegirae, in latino per anno dell'Egira, secondo il Calendario islamico
 AH Velorum
 intervallo AH

Altri progetti